Рябоконівська сільська рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Рябоконівська сільська рада — Харківська область, Краснокутський район